Ośrodek metodyczny – instytucja, której głównym zadaniem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli. 

Pedagogika